«Северодончанка» () — женский волейбольный клуб из Северодонецка.

История 
Команда основана в 1998 году на базе северодонецкой ДЮСШ № 2. В сезоне 2001/02 годов заняла первое место в первой лиге чемпионата Украины, после чего перешла играть в высшую лигу, а в 2004 году дебютировала в Суперлиге.

В сезоне-2005/06 команда «Северодончанка» на чемпионате Украины заняла третье место. В январе 2009 года команда под руководством Владимира Бузаева выиграла Кубок Украины, а в апреле того же года впервые стала чемпионом страны. В сезоне-2009/10 добилась наивысшего достижения в еврокубках, дойдя до четвертьфинала Кубка вызова.

В сезонах 2010/11 и 2011/12 годов «Северодончанка» выиграла бронзовые медали чемпионата Украины, а в следующем после ухода из команды Владимира Бузаева и многолетнего капитана Ирины Комиссаровой осталась без медалей. Новым главным тренером «Северодончанки» стал Дмитрий Юрченко, а в июне 2013 года её возглавил наставник сборной Украины Гарий Егиазаров.

В сезоне-2013/14 коллектив с Луганщины был главным конкурентом южненского «Химика» в борьбе за чемпионский титул. Подопечные Егиазарова нанесли основному сопернику поражение в домашнем туре финала, но в очной встрече второго тура в Южном проиграли с разгромным счётом и довольствовались серебром. В межсезонье из-за напряжённой обстановки на востоке Украины команду покинули шесть опытных игроков — волейболистки сборной Украины Марина Дегтярёва и Анна Бурбелюк, а также Наталья Чернецкая, Юлия Марковская, Юлия Палий и Елена Сидоренко; лишь в конце августа команда начала подготовку к новому сезону, не сыграв ни одного контрольного матча.

Результаты выступлений

Чемпионат Украины 

 1998/99 — вторая лига, 1-е место
 1999/00 — первая лига, 5-е место
 2000/01 — первая лига, 3-е место
 2001/02 — первая лига, 1-е место
 2002/03 — высшая лига, 5-е место
 2003/04 — высшая лига, 1-е место

 2004/05 — Суперлига, 6-е место
 2005/06 — Суперлига,  3-е место
 2006/07 — Суперлига, 5-е место
 2007/08 — Суперлига, 5-е место
 2008/09 — Суперлига,  1-е место
 2009/10 — Суперлига, 4-е место

 2010/11 — Суперлига,  3-е место
 2011/12 — Суперлига,  3-е место
 2012/13 — Суперлига, 4-е место
 2013/14 — Суперлига,  2-е место
 2014/15 — Суперлига,  2-е место

Кубок Украины 
 2008 — победитель
 2012—2014 — финалист

Еврокубки 
 2006/07 — Кубок ЕКВ, 1/8 финала
 2008/09 — Кубок вызова, 1/8 финала
 2009/10 — Кубок ЕКВ, 1/16 финала; Кубок вызова, 1/4 финала
 2011/12 — Кубок вызова, 2-й раунд
 2014/15 — Кубок ЕКВ, снялась с соревнований

Состав 

Сезон-2016/2017

 Главный тренер — Гарий Егиазаров.
 Доктор - Олег Кривко.

Примечания

Ссылки 

 

Волейбольные клубы Украины
Спортивные клубы Северодонецка